Округ Юникой () располагается в штате Теннесси, США. Официально образован в 1875 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 18 313 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 481,740 км2, из которых 481,740 км2 — суша, и 0,300 км2, или 0,190 % — это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 17 667 жителей в составе 7516 домашних хозяйств и 5223 семей. Плотность населения составляет 37,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 8 214 жилых строений, при плотности застройки около 17,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 97,96 %, афроамериканцы — 0,07 %, коренные американцы (индейцы) — 0,25 %, азиаты — 0,08 %, гавайцы — 0,03 %, представители других рас — 0,95 %, представители двух или более рас — 0,66 %. Испаноязычные составляли 1,94 % населения независимо от расы.

В составе 26,60 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 56,40 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 9,50 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 30,50 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 27,50 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 13,40 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,31 человека, и средний размер семьи — 2,80 человека.

Возрастной состав округа: 20,50 % — моложе 18 лет, 7,50 % — от 18 до 24, 27,50 % — от 25 до 44, 26,50 % — от 45 до 64, и 26,50 % — от 65 и старше. Средний возраст жителя округа — 42 года. На каждые 100 женщин приходится 95,10 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 91,60 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 29 863 USD, на семью — 36 871 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 30 206 USD против 20 379 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 15 612 USD. Около 8,70 % семей и 13,10 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 17,70 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 13,50 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Юникой, штат Теннесси
  Национальная ассоциация округов США
  Торговая палата округа Юникой, штат Теннесси
  Unicoi County Schools
  TNGenWeb

Округа Теннесси